Demo (software), een kennismakingsversie van een computerprogramma
 Demo (muziek), een proefopname van een band of artiest
 een vorm van computerkunst, zie Demoscene
 DEMO, een methodiek om bedrijfsprocessen te beschrijven
 Betoging of demonstratie, afgekort demo